Regne de Moab: nom històric per a un antic regne situat en l'actual Jordània
 Moab, a la Bíblia, primer fill de Lot i patriarca del regne de Moab
 Rabbath-Moab, ciutat del regne de Moab
 Moab (Utah), ciutat dels Estats Units
 GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb o Mother Of All Bombs (MOAB)
 Moab Cluster Suite, un paquet de gestió de càrrega de treball de clúster